

Заполиці — гміна в Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Заполиці — село в гміні Заполиці Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Заполиці — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заполиці — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства